Torneo Clausura 2019 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2019 en Bolivia.
 Torneo Finalización 2019 en Colombia.
 Torneo Clausura 2019 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2019 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2019 en Guatemala.
 Série de Clôture 2019 en Haití.
 Torneo Clausura 2019 en Honduras.
 Torneo Clausura 2019 en México.
 Torneo Clausura 2019 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2019 en Panamá.
 Torneo Clausura 2019 en Perú.
 Torneo Clausura 2019 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2019 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2019 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2020,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2018,  desambiguación.